Młynowo ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Młynowo (Lelkowo), Ort im Powiat Braniewski, bis 1945: Mühlenhof, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Młynowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1928: Mühlbach, 1928 bis 1945: Adlig Mühlbach, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Młynowo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: (Ober) Mühlenthal, Stadt/Kreis Sensburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Großpolen:
 Młynowo (Łobżenica), Ort im Powiat Pilski

Siehe auch:
 Młynów